Сулавесі:

 Сулавесі — острів, що належить в Індонезії
 Сулавесі — море в Тихому океані